A 25-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 15 și 21 august 2022 la München, Germania. Aceasta a fost a doua oară când München a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 2002. Campionatul European de Atletism a făcut parte din cea de-a II-a ediție a Campionatelor Europene Polisportive. Au fost anunțați un total de 1500 de sportivi din 47 de țări. Sportivii din Rusia și Belarus au fost excluși din cauza invaziei Rusiei în Ucraina.

Stadionul Olimpic 
Probele au avut loc pe Stadionul Olimpic din München. Acesta a fost construit pentru Jocurile Olimpice de vară din 1972. A găzduit și Campionatul European de Atletism din 2002.

Programul

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RE - record european; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
21 de atleți (9 la feminin și 12 la masculin) au reprezentat România.

 Bianca Ghelber – ciocan – locul 1
 Claudia Prisecaru – 3000 m obstacole – locul 6
 Alin Firfirică – disc – locul 7
 Elena Taloș – triplusalt – locul 8
 Alexandru Novac – suliță – locul 9
 Răzvan Grecu – triplusalt – locul 11
 Claudia Bobocea – 1500 m – locul 11
 Alina Rotaru – lungime – locul 11
 Andrei Toader – greutate – locul 12
 Daniela Stanciu – înălțime – locul 14
 Narcis Mihăilă – 35 km marș – locul 16
 Gabriel Bitan – lungime – locul 16
 Denis Both – suliță – locul 18
 Mihai Dringo – 400 m – locul 22
 Alin Ionuț Anton – 110 m garduri – locul 33
 Ilie Corneschi – maraton – locul 38
 Valentin Toboc – lungime – 
 Florentina Iusco – lungime – 
 Marius Cocioran – 35 km marș – 
 Mihaela Acatrinei – 35 km marș – 
 Ana Rodean – 35 km marș –

Participarea Republicii Moldova la campionat 
Șapte atleți au reprezentat Republica Moldova.

 Andrian Mardare – suliță - locul 7
 Serghei Marghiev – ciocan - locul 10
 Dimitriana Bezede – greutate - locul 11
 Zalina Marghieva – ciocan - locul 16
 Maxim Răileanu – maraton - locul 47
 Lilia Fisikovici – maraton - locul 47
 Ivan Siuris – maraton - locul 56

Note

Legături externe 

   
  European Athletics Championships la Asociația Europeană de Atletism
  2022 European Champs la athleticspodium.com

Atletism
2022
München
Atletism